Фолькман — фамилия. Известные носители:

 Фолькман, Адольф Александрович (1858—1906) — управляющий Пермской казенной палаты в 1904—1906 годах.
 Фолькман, Альфред Вильгельм (1800—1877) — немецкий физиолог, ординарный профессор.
 Фолькман, Ида (1838—1922) — немецкий музыкальный педагог.
 Фолькман, Отто Герман (1888—1968) — немецкий дирижёр.
 Фолькман, Рихард (1830—1889) — немецкий хирург.
 Фолькман, Роберт (1815—1883) — немецкий композитор, преподаватель.
 Фолькман, Фриц (1885 — после 1938) — немецкий дирижёр.
 Фолькман, Хельмут (1889—1940) — немецкий генерал авиации, командир легиона «Кондор».